Hermann Dimmler ist der Name folgender Personen:

* Hermann Dimmler (Musiker) (1843–1903), deutscher Pianist, Musikpädagoge und Dirigent
 Hermann Dimmler (Katechet) (1874–1936), deutscher Katechet und Bühnenautor